Aleksej Pavlovič Sokol'skij – scacchista russo
 apertura Sokolskij – mossa eponima degli scacchi
 Sokol'skij rajon – suddivisione amministrativa russa